Ptomaphagus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Johann Karl Wilhelm Illiger 1798. Ptomaphagus ingår i familjen mycelbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mycelbaggar
Ptomaphagus